Богданци — название географических объектов.

Населённые пункты

Болгария 
 Богданци — село в Силистренской области.
 Богданци — село в Разградской области.

Македония 
 Богданци — город, центр одноименной общины.

Община 
 Богданци — община в Македонии.